Der Mercedes Cup 2002 war ein Tennisturnier, welches vom 15. bis 21. Juli 2002 in Stuttgart stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Amersfoort die Energis Open und in Umag die Croatia Open gespielt, welche wie der Mercedes Cup zur Kategorie der ATP International Series gehörten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Brasilianer Gustavo Kuerten, der in diesem Jahr an zwei gesetzt im Achtelfinale ausschied. Der Vorjahresfinalist Guillermo Cañas schaffte es auch dieses Jahr ins Finale, wo er abermals verlor, diesmal gegen den Russen Michail Juschny. Juschny gewann damit seinen ersten Karrieretitel.
Im Doppel gewannen Cañas und Rainer Schüttler das Turnier im Vorjahr. Setzlistengemäß trafen im Finale dieser Ausgabe die Nummer 1 und 2 der Setzliste aufeinander. Die topgesetzten Joshua Eagle und David Rikl setzten in zwei Sätzen durch und gewannen ihren zweiten gemeinsamen Titel. Für Eagle war es insgesamnt der 4., für Rikl der 26. Titel der Karriere. Zudem gewann Rikl im Jahr 2000 bereits einen Titel in Stuttgart.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 475.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 500.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Stuttgart